Turin kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Provincia di Torino, provins, Piemonte, 
 Turin, regionhuvudort, Piemonte, Provincia di Torino, 
 Turin (storstadsregion) – en storstadsregion i regionen Piemonte i nordvästra Italien

USA 

 Turin (ort i USA, Georgia), Coweta County, 
 Turin (ort i USA, New York), Lewis County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar